Aschendorf ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Aschendorf (Papenburg), Stadtteil von Papenburg, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Aschendorf (Bad Rothenfelde), Ortsteil von Bad Rothenfelde, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Aschendorf (Gemeinde Wullersdorf), Katastralgemeinde von Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Landkreis Aschendorf-Hümmling, Landkreis in Niedersachsen (1932 bis 1977)
 Kreis Aschendorf, Landkreis in der Provinz Hannover (1885 bis 1932)
 Aschendorfer Obermoor/Wildes Moor, Naturschutzgebiet im Emsland, Niedersachsen

Siehe auch
 Aschendorff, Medienunternehmen in Münster (Westfalen)
 Aschendorff Verlag, Buchverlag in Münster (Westfalen)
 Ascherdorf